Die Premjer-Liha 2008/09 () war die 18. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Fußball. Mit dieser Saison bekam die ehemalige Wyschtscha Liha den neuen Namen Premjer-Liha. Sie startete am 16. Juli 2008 mit einem torlosen Unentschieden zwischen Tawrija Simferopol und Dnipro Dnipropetrowsk und endete am 26. Mai 2009.

Titelverteidiger war Schachtar Donezk. Naftowyk-Ukrnafta und FK Sakarpattja Uschhorod als Absteiger der letzten Saison wurden durch die Aufsteiger Illitschiwez Mariupol und FK Lwiw ersetzt.

Modus 
Sechzehn Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunder jeweils zwei Mal gegeneinander. Dynamo Kiew sicherte sich die dreizehnte Meisterschaft vor Titelverteidiger Schachtar Donezk.

Die beiden Vereine auf den letzten Plätzen und stiegen in die Perscha Liha ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Dynamo Kiew 
(Spieler mit mindestens drei Einsätzen wurden berücksichtigt; in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008/09